

Patronyme 

 Hanspeter Thür (1949-), personnalité politique suisse;
 Livia Thür (1928-2020), sociologue et économiste hongroise.

Toponyme 

 Thür est une municipalité située en Allemagne.